

Entreprises 
 Mizuho Financial Group abrégé en MHFG ou simplement appelé Mizuho est une holding bancaire japonaise, dont fait notamment partie la banque Mizuho.

Lieux 
 Mizuho, ville du Japon située dans la préfecture de Gifu ; 
 Mizuho, bourg de Tokyo (Japon) ;
 Mizuho-ku, arrondissement de Nagoya.

Transport 
 Mizuho, un service du Shinkansen.
 Mizuho, un transport d'hydravions utilisé par la Marine impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale.